arrondissement de Gand est un ancien arrondissement français du département de l'Escaut.
Arrondissement administratif de Gand est un arrondissement administratif de Belgique (Région flamandee, province de Flandres-Orientale).